Uronema peut désigner :
 Uronema (Uronema Lagerheim, 1887), un genre d'algues dans la famille Chaetophoraceae ;
 Uronema (Uronema Dujardin, 1841), un genre de ciliés dans la famille Uronematidae.

Homonymie de genre en biologie